

Geografia 
 Hornsby – sobborgo di Sydney (Australia)
 Hornsby – comune del Tennessee (Stati Uniti)

Persone 
 Bruce Hornsby – musicista statunitense
 Jennifer Hornsby – filosofa britannica
 Rogers Hornsby – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
 Thomas Hornsby – astronomo e matematico britannico

Pagine correlate 
Hornby